Altwin ist der Name folgender personen:

 Altwin (Eichstätt) († um 847), Bischof von Eichstätt
 Altwin (Brixen) († 1097), Bischof von Brixen